Парамеции, или инфузории туфельки () — род инфузорий, включающий несколько сотен видов; также ряд видов этого рода.
 «Туфельки» — фильм режиссёра Константина Фама 2012 года.